Volkodlaki so lahko:

bajeslovna bitja, podobna volkovom
liki iz sage Somrak
drama Alojzija Remca iz leta 1946
slovenska ljudska bajka